Сороковой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 20 сентября 1985 года по 14 марта 1986 года. Победителем десятый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
 Соревнования в высшей лиге снова было проведено в два этапа.
 Впервые команды первой лиги были разделены на две зоны.
 Изменился порядок перехода команд между высшей и первой лигами:
 Отсутствовал прямой переход команд между лигами.
 Поменяться местами в лигах могли как две команды, так и ни одной.
 Переходный турнир проводился «с нуля», без учёта результатов на предварительных этапах.
 Между первой и второй лигами менялись только две команды, а не три.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 11 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. После предварительного этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние две вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 20 сентября по 29 ноября.

Финал 
Матчи прошли с 14 января по 14 марта.

Лучшие бомбардиры 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 62 очка (30+32)
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 52 очка (21+31) 
Владимир Крутов (ЦСКА) – 48 очков (31+17)
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 36 очков (23+13)
Вячеслав Лавров (СКА Ленинград) – 35 очков (23+12)
Анатолий Семенов («Динамо» Москва) – 35 очков (18+17)
Сергей Светлов («Динамо» Москва) – 35 очков (15+20)
Вячеслав Фетисов (ЦСКА) – 34 очка (15+19) 
Анатолий Степанищев («Сокол» Киев) – 34 очка (12+22) 
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 33 очка (24+9)
Сергей Яшин («Динамо» Москва) – 33 очка (14+19)

Лучшие снайперы 
Владимир Крутов (ЦСКА) – 31 шайба
Сергей Макаров (ЦСКА) – 30 шайб
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 24 шайбы
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 23 шайбы
Вячеслав Лавров (СКА Ленинград) – 23 шайбы
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 21 шайба 
Сергей Агейкин («Спартак») – 20 шайб 
Сергей Давыдов («Сокол» Киев)– 19 шайб
Анатолий Антипов («Динамо» Москва) – 19 шайб
Анатолий Семенов («Динамо» Москва) – 18 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Андрей Яковенко («Химик» Воскресенск) – 72 минуты
Владимир Федосов («Торпедо» Горький) – 52 минуты
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 50 минут
Анатолий Тимофеев («Трактор» Челябинск) – 46 минут
Фёдор Канарейкин («Крылья Советов» Москва) – 44 минуты
Игорь Евдокимов (СКА Ленинград) – 42 минуты
Андрей Таболин («Динамо» Рига) – 42 минуты
Николай Маслов (СКА Ленинград) – 42 минуты
Илья Бякин («Спартак» Москва) – 41 минута
Михаил Татаринов («Сокол» Киев) – 41 минута

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А.Баринов (Москва)
 А.Галиахметов (Свердловск)
 В.Губернаторов (Рязань)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Козин (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Раснатов (Москва)
 Н.Резников (Москва)
 А.Федотов (Горький)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Валерий Каменский и Александр Черных («Химик» Воскресенск)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Сокола» с «Ижсталью» – 12-2 и 11-1, ЦСКА со СКА – 13-3, и «Крыльев Советов» с «Трактором» – 10-0. 
Самыми результативными стали матч ЦСКА - СКА – 13-3, и матч «Динамо» Москва - «Химик» – 9-6. 
Наименее результативными стали матчи «Химика» со СКА и «Торпедо» – команды не забросили ни одной шайбы.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 17 января по 19 апреля. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир со спаренными матчами.
За четыре тура до финиша определились три претендента на выход в высшую лигу – тольяттинское «Торпедо» опережало «Автомобилист» на 1 очко, СК им. Салавата Юлаева на 4, остальные команды уже не имели шансов на первые два места. Всё решилось в личных встречах лидеров – в двух предпоследних турах тольяттинцы проиграли уфимцам, в двух последних свердловчанам, и пропустили конкурентов вперёд.

Первая лига 
Лига была расширена на 4 команды, к играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением первой команды, перешедшей в высшую лигу, команда вылетевшая из высшей лиги, три лучшие команды второй лиги, и дополнительно «Бинокор» (четвёртое место во второй лиге). После предварительного этапа по три лучшие команды зон играли за выход в высшую лигу, остальные вели борьбу за право остаться в первой лиге.

Предварительный этап 
Игры прошли в двух зонах в 4 круга.

Западная зона 
Матчи прошли с 7 сентября по 23 декабря.

Восточная зона 
Матчи прошли с 7 сентября по 19 декабря.

Финальные игры 
Турнир прошёл с 19 января по 19 апреля. Каждая команда сыграла по четыре матча с командами другой зоны с сохранением всех ранее набранных очков.
Если в восточной зоне последнее место занял явный аутсайдер, то в западной «Металлург» лишь победой в последнем матче сохранил перевес в одно очко над «Звездой».

Лучший бомбардир (с учётом переходного турнира) – Игорь Кузнецов («Торпедо» Усть-Каменогорск) - 53 шайбы.

Вторая лига 
В связи с расширением первой лиги, вместо 38 команд играло только 34. К участию допустили команды прошедшего сезона, кроме трёх лучших команд, завоевавших право играть в первой лиги, занявшего четвёртое место «Бинокора», также переведённого в первую лигу, и последней команды прошлого сезона, и победитель соревнований КФК.

Предварительный этап 
Игры прошли в трёх зонах в 6 кругов. Лучшие команды зон выходили в финал, по две худшие команды играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона 

Лучший бомбардир – Александр Павлов («Станкостроитель» Рязань) – 54 шайбы.

Центральная зона 

Лучший бомбардир – Игорь Лукиянов (СКА Свердловск) - 56 шайб.

Восточная зона 

Лучший бомбардир – Игорь Жилинский (СКА Новосибирск) - 45 шайб.

Финальные игры

За выход в первую лигу 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир. В последнем матче  добился в Свердловске нужной для себя ничьей в игре с местным СКА, уже обеспечившим первое место.

За право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 24 по 30 апреля в Липецке. СК «Южный Урал», заняв последнее место, должен был покинуть чемпионат СССР, но, в связи с отказом от участия сразу двух команд восточной зоны, остался во второй лиге.

Всесоюзный турнир команд КФК

Предварительные игры 
«Россия» Краснокамск - «Химик» Киров – 10-1, 7-1, 2-0, 3-7
«Торпедо» Вологда - «Баррикады» Волгоград – +/-, 12-2, 6-3, 4-5
«РТИ» Свердловск - «Строитель» Удачный – 6-0, 6-3, 7-7, 1-4
«Кеэмик» Кохтла-Ярве - «Балтия» Клайпеда – 9-2, 6-0, 5-1, 1-8
«Нефтехимик» Нижнекамск - «Химик» Красноярск – 5-1, 9-0, 6-1, 6-3

Финальный турнир 
Матчи прошли с 14 по 21 февраля в Архангельске. Участвовали победители предварительных игр и хозяева турнира. Победители турнира не стали участвовать в соревнования команд мастеров в следующем сезоне по финансовым причинам.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1985-86 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1985/1986 - 1989/1990. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1985/1986 - 1989/1990. Справочник. Москва. 2016.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1985-1986
 http://www.hockeystars.ru/art1986.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1985 год в хоккее
1986 год в хоккее